Carl Gauß ist der Name folgender Personen:

* Carl Friedrich Gauß (1777–1855), deutscher Mathematiker und Physiker
 Carl Joseph Gauß (1875–1957), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Karl Gauss (1867–1938), Schweizer Pfarrer und Historiker
 Karl-Markus Gauß (* 1954), österreichischer Schriftsteller und Herausgeber